John Paton peut faire référence à:

  (mort 1684) Soldat écossais et Covenanter, exécuté au Grassmarket le 
  (1824–1907), missionnaire protestant aux New Hebrides
  (1830–1911), théologien non-conformiste écossais
  (1833–1914), récipiendaire écossais de la Victoria Cross
 John Paton (1886–1976), député pour Norwich 1945-1950, Norwich North 1950-1964
  (1867–1943), major général australien
  (1923–2015), footballeur écossais

Voir aussi